Зеленоборский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц:

Белоруссия 
 Зеленоборский сельсовет — в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Зеленоборский сельсовет — в Михайловском районе Амурской области.
 Зеленоборский сельсовет — в Шадринском районе Курганской области.